Sweet Talker – album di Jessie J
Sweet Talker – singolo di Jessie J
Sweet Talker – canzone dei Whitesnake